


Lista de mai jos conține localitățile din județul Hunedoara.

Vezi și 
Județele României

Hunedoara
Localități
 Listă, Localități